Avenida 25 de Abril pode ser:

Avenida 25 de Abril (Almada), Almada, Portugal
Avenida 25 de Abril (Cascais), Cascais, Portugal
Avenida 25 de Abril (Linda-a-Velha), Linda-a-Velha, Portugal
Avenida 25 de Abril (Porto), Porto, Portugal
Avenida 25 de Abril (Portimão), Portimão, Portugal
Avenida 25 de Abril (Póvoa de Varzim), Póvoa de Varzim, Portugal
Avenida 25 de abril (Aveiro), Aveiro, Portugal

Desambiguação